— вид двудольных растений рода  семейства . Впервые описан ботаниками Ли Шуканом и Вэй Фананем в 1979 году.

Синонимичное название — Phoebe pandurata S.K. Lee & F.N. Wei.

Распространение и среда обитания 
Эндемик Китая, известный из провинций Гуйчжоу (отсюда типовой экземпляр), Хубэй, Хунань, Шэньси, Сычуань и из Гуанси-Чжуанского автономного района. Растёт в лесах, лесистых склонах, в долинах.

Ботаническое описание 
Крупный кустарник либо небольшое дерево высотой до 11 м. Ветви чёрно-коричневые или коричневые.

Листья кожистые, голые, жилистые, формой от обратноланцетовидных до гитарообразно-обратноланцетовидных.

Соцветие несёт по нескольку цветков диаметром 3—3,5 мм; околоцветник изнутри голый, снаружи опушён.

Цветёт в апреле и мае, плодоносит в сентябре и октябре.

Примечания 

Лавровые
Эндемики Китая
Флора Азии